Chyba nohou je technická chyba hráče v některých míčových sportech, nejčastěji ve formě přešlapu základní čáry při servisu, rozehrání autu či trestném hodu

 chyba nohou v basketbalu
 chyba nohou v badmintonu
 chyba nohou ve fotbalu
 chyba nohou ve squashi
 chyba nohou v tenisu
 chyba nohou ve volejbale